Le Championnat d'Italie de rugby à XV 1991-1992 oppose les douze meilleures équipes italiennes de rugby à XV. Le championnat débute en  et se termine le . Le tournoi se déroule sous la forme d'un championnat unique en matchs aller-retour. Les 6 premiers de la phase régulière sont qualifiés pour le play-off auquel participent également les 2 premiers de la Série A2, Fly Flot Calvisano et Bat Casale.

Benetton Rugby Trévise bat en finale Lloyd Italico Rovigo sur le score de 27 à 18 et remporte son . Le match s'est déroulé au Stadio Plebiscito à Padoue devant 9.500 spectateurs.

Équipes participantes 
Les douze équipes sont les suivantes :

 Amatori Milan Mediolanum
 Scavolini L'Aquila
 Benetton Rugby Trévise
 Amatori Catane
 Livorno Ecomar
 Lyons Bilboa

 Parma Delicius
 Petrarca Padoue
 Sparta Informatica Rugby Roma 
 Lloyd Italico Rovigo
 San Donà Iranian Loom
 Tarvisium Pasta Jolly

Classement de la phase régulière 

 

|}

Attribution des points :  victoire : 2, match nul : 1, défaite : 0.

Phase finale

Finale

Barrages promotion - relégation

Vainqueur

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
  Site de la Fédération italienne

1991-1992
Rugby à XV en 1991
Rugby à XV en 1992
Championnat Italie Rugby à XV 1991-1992
Championnat Italie Rugby à XV 1991-1992